Брястово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Брястово — село в Добричской области.
 Брястово — село в Сливенской области.
 Брястово — село в Хасковской области.